La Coppa UEFA 1975-1976 è stata la 5ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal  che sconfisse il  nella doppia finale.

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Olanda e Austria, concedendolo invece all’Unione Sovietica, oltre alla Svezia per supplire alla rinuncia albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1975-1976
 Coppa delle Coppe 1975-1976

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Edizioni della Coppa UEFA